Иридоэктомия, также известная под именами хирургическая иридоэктомия или корректирующая иридоэктомия, является процедурой хирургического удаления части радужной оболочки. Эти процедуры чаще всего используются при лечении закрытоугольной глаукомы и меланомы радужной оболочки.

Сравнение с Nd: YAG лазерной иридотомией 
В случаях острой формы закрытоугольной глаукомы, хирургическую иридоэктомию целесообразно заменить Nd: YAG лазерной иридотомией, потому что лазерная процедура гораздо безопаснее. Вскрытие глазного яблока для хирургической иридоэктомии у пациента с высоким внутриглазным давлением значительно увеличивает риск супрахориоидального кровоизлияния, и потенциально связанного с ним експульсивного кровоизлияния. Nd: YAG лазерная иридотомия позволяет избежать такой неприятности, делая лазерным лучом отверстие в радужной оболочке, что облегчает перемещение водянистой влаги из задней в переднюю камеру глаза.

Текущие показания 
Хирургическая иридоэктомия обычно бывает показана и осуществляется в следующих случаях:

 Хирургия катаракты при наличии глаукомы у пациента
 Комбинированная процедура хирургии катаракты и глаукомы
 Острая закрытоугольная глаукома
 Ущербность задней слезной капсулы c стекловидным телом
 Имплантация в переднюю камеру ИОЛ.
 Витреоретинальные процедуры с применением инъекции силиконового масла. Расположение сектора иридоэктомии в таких случаях находится в районе 6 часов, в отличие от обычной иридоэктомии, когда сектор находится в пределах от 11 до 1 часа, по причине меньшей плотности силиконового масла относительно воды.
 Травма радужной оболочки.

Типы 
 Противовоспалительная иридоэктомия — хирургическое удаление части радужной оболочки для снижения внутриглазного давления при наличии внутриглазных воспалительных процессов.
 Базальная иридоэктомия — иридоэктомия корня радужной оболочки (основания).
 Оптическая иридоэктомия — хирургическое удаление части радужки для увеличичения существующего зрачка, или для образования искусственного зрачка, когда естественный зрачок не эффективен.
 Периферическая иридоэктомия — хирургическое удаление части радужки в области её корня, оставляя границу зрачка и сфинктер зрачка нетронутыми. Она используется при лечении глаукомы.
 Предварительная иридоэктомия , или подготовительная иридоэктомия — хирургическое удаление части радужки перед экстракцией катаракты . Это облегчает удаление хрусталика, поражённого катарактой.
 Секторная иридоэктомия , также известная под именами полная иридоэктомия или общая иридоэктомия, — хирургическое удаление полной радиальной секции радужной оболочки, простирающихся от края зрачка к корню радужной оболочки., оставляя замочную скважину после удаления клиновидной секции части радужной оболочки.
 Суженная(стенопическая) иридоэктомия — хирургическое удаление узкой щели или незначительной части радужной оболочки, оставляя сфинктер зрачка нетронутым.
 Терапевтическая иридоэктомия — хирургическое удаление части радужной оболочки для лечения или профилактики глазных заболеваний.

Примечания 

Офтальмология
Хирургия